«Тедди» () — специальная награда Берлинского кинофестиваля, вручаемая лучшим фильмам, затрагивающим проблемы гомосексуальных людей, показанным в рамках смотра.

Премия основана в 1987 году немецкими кинематографистами  Виландом Шпеком и Манфредом Зальцгебером и с тех пор вручается ежегодно. Первыми призёрами стали ныне всемирно известные режиссёры Гас Ван Сент и Педро Альмодовар, первым награждённым фильмом — «Закон желания». В 1990 году состоялся первый банкет в рамках церемонии награждения, который прошёл в берлинском гей-центре SchwuZ. И лишь в 1992 году Берлинский кинофестиваль официально утвердил «Тедди» своей программной частью.

В настоящее время награда присуждается международным жюри из девяти человек в трёх номинациях: «лучший короткометражный фильм», «лучший художественный фильм» и «лучший документальный фильм». В числе обладателей «Тедди» такие режиссёры как Дерек Джармен, Себастьен Лифшиц, Лукас Мудиссон, Франсуа Озон и Тодд Хейнс. В 2007 году также был учреждён приз зрительских симпатий «Тедди».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии «Тедди»
 Teddy — 20 лет признания

Берлинский кинофестиваль
ЛГБТ-кинопремии
Кинопремии Германии
Медведи в культуре
Награды по алфавиту